Мансу́р (‎, Manṣūr, ) — арабське чоловіче особове ім'я. Походить від слова наср (, naṣr, «перемога»). Означає «переможець», «віктор». Найвідоміший носій — Абу Джафар аль-Мансур.

Особи 
 Мансур Алі Мансур Алі, аль-Малік аль-Мансур Нур ад-Дін Алі бен аль-Малік аль-Муїзз Айбек (араб. الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز أيبك‎) — султан Єгипту 
 Мансур Алі (Бангладеш) Мансур Алі (бенг. মোঃ মনসুর আলী) — державний діяч Бангладеш. 
 Ісаєв Мансур Мустафайович (рос. Мансур Мустафаевич Исаев, 23 вересня 1986) — російський дзюдоїст, олімпійський чемпіон. 
 Адлі Мансур (араб. عدلي منصور‎ ‎; нар. 23 грудня 1945) — тимчасовий виконувач обов'язків президента Єгипту з 3 липня 2013 року.

Інше

 Мансур (кратер) — кратер на Меркурії.

Див. також
 Аль-Мансур
 Мухаммад аль-Мансур

Арабські імена